Rouy puede hacer referencia a:
 Georges Rouy (1851-1924), botánico francés, cuya abreviatura es Rouy.
 Rouy, poblado y comuna del cantón de Saint-Saulge, en el distrito de Nevers, departamento de Nièvre, región de Borgoña (Francia).